Scharnhorst-Denkmal oder Scharnhorstdenkmal steht für:

 Scharnhorst-Denkmal (Berlin)
 Scharnhorstdenkmal Wennigsen